Az 1980-as magyar női röplabdabajnokság a harmincötödik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak, majd a csoportok 1-3. és 4-7. helyezettjei először a másik csoportból jövőkkel két kört, utána egymás közt még négy, illetve két kört játszottak a végső helyezésekért (az alapszakaszbeli pontokat magukkal vitték a csapatok).

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1980 (rájátszás)
Népsport 1980.04.28. (alapszakasz)

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag